Името Славовица носят две български села:

 Славовица (Област Пазарджик)
 Славовица (Област Плевен)